Pešćenica je lahko:
 Pešćenica Vinička (Hrvaška)
 Pešćenica (Hrvaška)